Emerange (luxembourgeois : Éimereng) est une section de la commune luxembourgeoise de Schengen située dans le canton de Remich.

Histoire 
Avant le , Emerange faisait partie de la commune de Burmerange qui fut dissoute lors de sa fusion avec la commune de Schengen.

Notes et références 

Localité dans le canton de Remich
Schengen